

События 
 Консулы Флавий Альбин Юниор и Флавий Евсевий (II раз).
 27 февраля — Одоакр лишён власти Теодорихом. 9 марта — Одоакр убит в Равенне Теодерихом. Перебито всё войско Одоакра.
 Завершение завоевания Италии и Норика остготами. Основание их королевства с центром в Равенне во главе с королём Теодорихом.
 Женитьба Хлодвига на Клотильде (ок.470-545), дочери Хильперика, короля Бургундии.
 Анастасий изгнал из Константинополя всех исавров за учинённые беспорядки. Исавры восстали во главе с Лонгином, братом Зинона, и дошли до Фригии. Анастасий послал против них Иоанна Скифа, который разгромил исавров и загнал в горы Тавра.
 У-ди умер. Возведён Сяо Чжао-я, который убит. Возведён на престол Сяо Чжао-вэнь, который убит. Возведён на престол Сяо Луань.
 Император Ци Сяо Чжао-я.
 Император Ци Сяо Чжао-вэнь.
 493—498 — Император Ци Сяо Луань (Мин-ди).
 Война Тоба-Вэй против империи Ци.

Скончались 
 У-ди

См. также